Львовское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Львовское — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Львовское — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Львовское — село в Северском районе Краснодарского края.
 Львовское — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Украина 
 Львовское — село в Карловском районе Полтавской области.

См. также 
 «Львовское» — марка украинского пива, выпускаемая Львовской пивоварней.
Львовское сельское поселение
 Львовское воеводство
 Львовское гетто
 Львовский
Николо-Львовское